Giri kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:

Personen
 Varahagiri Venkata Giri (1894 - 1980), president van India
 Anish Giri (1994), Russisch / Nederlands schaker

Geografisch
 Kanduoih-giri, een eiland in de Maladiven
 Giri (Giri), plaats in Indonesië
 Giri (Kebomas), plaats in Indonesië

Overig
 Giri (Japans), sociale en maatschappelijke verplichtingsdrang
 Giri choco, Japanse chocolade